WTA Тур 2005 () — це елітний тур тенісистів-професіоналів, організований Жіночою тенісною асоціацією (WTA). У 2005 році тур проводився у 33-й раз.

Одиночний розряд

Примітки 

Тур WTA 2005
2005
2005 у тенісі‎